Aliens (Toy Story), drie personages uit de animatiefilm Toy Story
Aliens (film), een Amerikaanse sciencefiction-horrorfilm uit 1986
Aliens (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Buitenaards leven

Zie ook
 Alien (doorverwijspagina)